

Astronomia
 14965 Bonk – asteroide della fascia principale

Persone
 Bartłomiej Bonk – sollevatore polacco
 Radek Bonk – ex hockeista su ghiaccio ceco
 Tino Bonk – bobbista tedesco

Altro
 Bonk – personaggio immaginario dell'universo di Batman